Název Malonice má více sídel:
 Malonice (Blížejov), část obce Blížejov v okrese Domažlice
 Malonice (Kolinec), část obce Kolinec v okrese Klatovy

Externí odkazy